Михаил Герасимович Зайцев: Зайцев, Михаил Герасимович (1864—1909) — русский врач, депутат Государственной думы.
 Зайцев, Михаил Герасимович (1925—2008) — советский хоккеист и футболист, хоккейный тренер, судья, футбольный функционер.